GTR, kan syfta på:

 GTR – FIA GT Racing Game – ett datorspel utvecklat av Simbin.
 GTR2 – FIA GT Racing Game – en uppföljare till GTR – FIA GT Racing Game.
 GTR – IATA:s kod för en flygplats i Columbus, Mississippi, se Golden Triangle Regional Airport
 Mercedes-Benz CLK GTR – en sportvagn, tillverkad av den tyska biltillverkaren Mercedes-Benz dotterbolag Mercedes-AMG mellan 1997 och 1998
 Swedish GTR Championship – ett tidigare svenskt GT-mästerskap 1998–2003
 Ultima GTR – en sportbil tillverkad av Ultima Sports Ltd. från Storbritannien